Храм Се́ргия Ра́донежского — название православных храмов, освящённых во имя святого преподобного Сергия Радонежского.

Обиходные названия: Сергиевская церковь, Сергиевский собор.

Россия

Архангельская область 
 Храм Сергия Радонежского в Сергиевском скиту Соловецкого монастыря (1870-е, утрачен);
 Храм Сергия Радонежского в Антониевом Сийском монастыре (1670-е);
 Храм Сергия Радонежского в Исакогорке, город Архангельск (1902);
 Храм Сергия Радонежского (1803—1820) в деревне Смольниковская.

Калужская область 
 Храм преподобного Сергия Радонежского в деревне Мстихино.

Калининградская область 
 Храм Сергия Радонежского в посёлке Рыбачий (нем. Rossittener Kirche) (1873).

Липецкая область 
 Храм Сергия Радонежского (Липовка);
 Церковь Сергия Радонежского в селе Сергиевское.

Москва 

 Собор Сергия Радонежского в Высоко-Петровском монастыре (1690—1694);
 Храм Сергия Радонежского в Бибиреве (1893—1894);
 Храм Сергия Радонежского в Бусинове (2-я пол. 1850-х), район Западное Дегунино;
 Храм Сергия Радонежского в Зеленограде (1997);
 Храм Сергия Радонежского в Крапивниках (1678);
 Храм Сергия Радонежского в Новоспасском монастыре (1787);
 Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе;
 Храм Сергия Радонежского в Троицком подворье (1766 год);
 Храм Сергия Радонежского на Рязанке (2006);
 Храм Сергия Радонежского в Солнцеве (2010);
 Храм Сергия Радонежского в Тарасове (2011);
 Храм Сергия Радонежского на Ходынском поле (2015—2017);
 Храм Сергия Радонежского в Южном Тушине (2017).
Разрушенные в советское время:
 Храм Сергия Радонежского в Пушкарях (1653—1689);
 Храм Сергия Радонежского на Большой Дмитровке (1698—1700);
 Храм Сергия Радонежского на Ходынском поле (1892—1893);
 Храм Сергия Радонежского в Шереметьевке (1903).

Московская область 
 Храм преподобного Сергия Радонежского, деревня Могутово, Наро-Фоминский район;
 Церковь Сергия Радонежского в Белопесоцком монастыре, Ступинский район.
 Храм преподобного Сергия Радонежского в деревне Зятьково, Талдомский район;

Ростовская область 
 Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского в Ростове-на-Дону, мкр. Левенцовский;
 Церковь Сергия Радонежского — в городе Новочеркасске;
 Церковь Сергия Радонежского — в Хуторе Старая Станица.

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
 Сергиевский всей артиллерии собор (утрачен);
 Церковь преподобного Сергия Радонежского в Сергиевой Приморской пустыни;
 Домовый храм преподобного Сергия Радонежского (проспект Тореза, 72);
 Церковь преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе, ныне — город Пушкин.
 Церковь Сергия Радонежского в Большой Ящере, Лужский район

Самарская область 
 Храм Преподобного Сергия Радонежского в городе Чапаевске.

Тверская область 
 Храм Сергия Радонежского (Сопоть);
 Храм Сергия Радонежского (Тверь).

Тульская область 
 Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле;
 Церковь Сергия Радонежского (Плавск);
 Храм Сергия Радонежского (Тула).

Тюменская область 
 Храм Сергия Радонежского в Югорске.

Ярославская область 
 Церковь Сергия Радонежского в селе Татищев Погост.

Другие 
 Церковь Сергия Радонежского на Куршской косе;
 Церковь Сергия Радонежского — в Нижнем Новгороде;
 Церковь Сергия Радонежского — в Нижнем Тагиле;
 Церковь Сергия Радонежского в Орле;
 Церковь Сергия Радонежского в Свято-Троицком Стефано-Махрищском монастыре;
 Свято-Сергиевский кафедральный собор — в Уфе;
 Церковь Сергия Радонежского в Кирилло-Белозерском монастыре.

Германия 
 Церковь Сергия Радонежского (Бад-Киссинген)

Китай 
 Церковь Сергия Радонежского (Имяньпо)

Литва 
 Храм во имя преподобного Сергия Радонежского (Векшняй)

Узбекистан 
 Храм преподобного Сергия Радонежского (Фергана).

Швеция 
 Церковь Сергия Радонежского (Стокгольм)

ЮАР 
 храм Сергия Радонежского в Йоханнесбурге

См. также 
 Храм Святого Сергия